Matcherna i Grupp B i Världsmästerskapet i fotboll 1986 pågick från 3 till 12 juni 1986.

Belgien mot Mexiko

Paraguay mot Irak

Mexiko mot Paraguay

Irak mot Belgien

Paraguay mot Belgien

Mexiko mot Irak

Referenser

Externa länkar 

Grupp B